Gazeta Polska:

 Gazeta Polska — еженедельник, выходивший в 1826—1907 годах;
  — газета, выходившая в 1929—1939 годах;
  — политический еженедельник, издаётся с 1993 года;
  — газета правого толка, выходит с 2011 года.